Innocenza - in diritto, mancanza di colpa in riferimento all'accusa di un reato
Innocenza - in morale, estraneità al male, purezza
Innocenza - forma femminile del nome proprio di persona Innocenzo
Innocenza - film del 1986 diretto da Villi Hermann

Voci correlate
Innocence

Altri progetti